Demetrios Poliorketes, koning van Macedonië (306-301, 294-287 v.Chr.)
 Demetrios I van Bactrië, koning van Bactrië (ca. 205-ca. 180 v.Chr.)
 Demetrius I Soter, koning der Seleuciden (ca. 162-150 v.Chr.)
 Demetrius I van Georgië, koning van Georgië (1125-1156 n.Chr.)
 Demetrios I Kantakouzenos, despoot van de Morea (1383-1384)
Demetrius I van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (1972-1991)